Quantum classic est un label français indépendant spécialisé sur trois domaines musicaux très précis : l'orgue, les vents cuivres et bois et la musique de chambre. Pascal Vigneron en est le directeur.

Artistes ayant enregistré pour le label

Liens externes 

Label Quantum

Label discographique ayant son siège en France
Label de musique classique